Grigny (Essonne) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Grigny (Pas-de-Calais) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais
 Grigny (Rodan) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy